Каллистрат () — древнегреческий писатель, представитель софистики, живший приблизительно в III—IV веках н. э.

О Каллистрате известно лишь то, что он является автором произведения под названием «Экфрасисы» (; также известно под латинским названием Statuarum descriptiones — «Описания статуй»). Сочинение дошло до нас в неполном виде: сохранились описания лишь 14 статуй.

Обычно «Описания статуй» издаются вместе с аналогичным по форме сочинением Филостратов (Старшего и Младшего) «Картины» ().

«Описания статуй» 

Сохранившийся текст содержит описания следующих 14 статуй:

 Сатир
 Вакханка (Скопас)
 Статуя Эрота (Пракситель)
 Индиец
 Нарцисс
 Статуя «Счастливого случая» в Сикионе (Лисипп)
 Орфей
 Дионис (Пракситель)
 Мемнон
 Асклепий
 Статуя юноши (Пракситель)
 Кентавр
 Медея
 Афамас

Перевод 
 Филострат (Старший и Младший). Картины. Каллистрат. Статуи / пер. С. П. Кондратьева. М.-Л.: Изогиз, 1936. 192 с.
 Переиздания: 1) Филострат (старший и младший). Картины. Каллистрат. Описание статуй. Томск: Водолей, 1996; 2) Филострат (старший и младший). Картины. Каллистрат. Описание статуй. Феофраст. Характеры / подг. к изд. А. И. Цепковым. Рязань: Александрия, 2009.

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие писатели
Писатели Древнего Рима
Писатели IV века
Софисты
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Родившиеся в 1-м тысячелетии
Умершие в 1-м тысячелетии